Толивер () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Толивер, Кристи (род. 1987) — американская профессиональная баскетболистка.
 Толивер — административно-территориальный округ в штате Джорджия, США.